Maruša Štangarová (* 31. ledna 1998 Lublaň) je slovinská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v rodné Lublani po vzoru starší sestry Anji v klubu Olimpija. Připravuje se pod vedením Olgy Štirbové.  Ve slovinské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2016 v superlehké váze do 48 kg.

Vítězství 
 2018 – 1× světový pohár (Tbilisi)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Slovinsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Maruš Štangarové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Maruš Štangarové na Judobase.org

Slovinské judistky
Narození v roce 1998
Narození 31. ledna
Narození v Lublani
Žijící lidé
Ženy